10-й Чемпионат Азии по софтболу среди мужчин 2014 проводился в Сингапуре с 16 по 20 декабря 2014 года с участием 6 команд.

В Сингапуре мужской чемпионат Азии проводился впервые.

Чемпионами Азии (в 7-й раз в своей истории и 6-й раз подряд) стала сборная Японии, победив в финале сборную Филиппин. Третье место заняла сборная Индонезии.

Формат соревнований 
Сначала команды участвуют в групповом этапе, где в одной группе по круговой системе играют между собой в один круг. Четыре лучших команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа, где они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2014 год в софтболе
2014
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Сингапуре
Софтбол в Сингапуре
Международные спортивные соревнования в Сингапуре
Чемпионаты Азии в Сингапуре
Софтбол
Декабрь 2014 года